Раши́дова (, ) — фамилия, женская форма фамилии Рашидов. Известные носительницы:
 Рашидова, Амира Фирдавсовна (род. 1985) — узбекский журналист и продюсер.
 Рашидова, Сайёра Шарафовна (род. 1943) — уполномоченная Олий мажлиса Республики Узбекистан по правам человека.
 Рашидова, Сархат Ибрагимовна (1875—2007) — российская долгожительница.